My Dream kan henvise til flere artikler:

 My Dream (Thea Garrett) – sang af Thea Garrett.
 My Dream (Thomas Ring) – sang af Thomas Ring.